Arama kan syfta på:
 Arama (djur), ett släkte flugor

Geografi

Spanien 

 Arama (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 
 Arama (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Spanienförgreningar